Knoedler steht für:

 M Knoedler & Co, Kunstgalerie in New York
 Karl-Heinz Knoedler (1926–2000), deutscher Maler

Siehe auch:
 Knödler